Bambini
 Jacopo Bambini
 Niccolò Bambini